Can Pou (Campllong), veïnat del municipi de Campllong (Gironès)
 Estació de Can Pou - Camp de Mar, estació de ferrocarril fora de servei a la població de Premià de Mar a la comarca del Maresme
 Edificis:
 Can Pou (Bàscara), edificació al municipi de Bàscara (Alt Empordà)
 Can Pou (Bigues), masia al municipi de Bigues i Riells (Vallès Oriental)
 Can Pou (Cabanelles), edificació al municipi de Cabanelles (Alt Empordà)
 Can Pou (Cànoves i Samalús), edificació al municipi de Cànoves i Samalús (Vallès Oriental)
 Can Pou (Maià de Montcal)
 Can Pou (Premià de Mar), casa al Maresme
 Can Pou (Tagamanent), mas al poble de Santa Eugènia del Congost (municipi de Tagamanent, Catalunya)